Чемпионат мира по фигурному катанию 1987 года был проведён Международным союзом конькобежцев 10—15 марта в Цинциннати, США. Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду. Чемпионами мира стали среди женщин представитель ГДР Катарина Витт, среди мужчин представитель Канады Брайан Орсер, среди пар представители СССР Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков, представители СССР Наталья Бестемьянова и Андрей Букин победили в танцах.

Медальный зачёт

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 
 
 
 

Мир1987
Международные спортивные соревнования в Цинциннати
Март 1987 года